Бисков () — село в Путильском районе Черновицкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 191 человек. Почтовый индекс — 59114. Телефонный код — 3738. Код КОАТУУ — 7323585502.

Местный совет 
59114, Черновицкая обл., Путильский р-н, с. Усть-Путила

Ссылки 
 Бисков на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Черновицкой области 

Населённые пункты Путильского района